

Astronomia
Aisha – cratere su Venere

Cartoni animati
Aisha – un personaggio del cartone animato Winx Club
Aisha – personaggio del videogioco Romancing SaGa
Aisha – personaggio del videogioco Saints Row
Aisha – personaggio della serie di videogiochi Rumble Roses
Aisha – personaggio dell'anime Mobile Suit Gundam SEED
Aisha – personaggio del videogioco Romancing SaGa

Musica 
 Aisha – cantante lettone
Aisha (Aïcha) – singolo di Khaled del 1996

Onomastica
Aisha – nome proprio di persona femminile

Religione
Aisha – moglie di Maometto e figlia del primo califfo Abū Bakr

Pagine correlate
 Ayesha (disambigua)